Galambos Péter (1953) sportvezető, kickboxedző
 Galambos Péter (1962) rendező, díszlettervező 
 Galambos Péter (1971) színész, szinkronszínész, műsorvezető
 Galambos Péter (1986) evezős

Jegyzetek